Niemcy:
 Bubach – dzielnica St. Wendel
 Bubach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück